Livingstone kan avse:

Personer med efternamnet Livingstone
 Dandy Livingstone (född 1973), brittisk reggaesångare
 David Livingstone (1813–1873), brittisk upptäcktsresande
 Eddie Livingstone (1884–1945), kanadensisk ishockeydirektör
 Ian Livingstone (född 1949), brittisk författare
 Ken Livingstone (född 1945), brittisk Labour-politiker
 Sergio Livingstone (1920–2012), chilensk fotbollsspelare

Geografi
Livingstone, Zambia – en historisk kolonialstad och huvudstad i provinsen Södra Zambia

Se även
Livingston (olika betydelser)
Livingstonemedaljen
Livingstonemuseet
Livingstones turako

Skotska efternamn